П-44 — серия жилых домов и их модификаций:

 П-44 (строилась с 1978 по 2000 гг.)
 П-44Т (строилась с 1997 года по 2016 гг.)
 П-44К (строилась с 2006 года по 2016 гг.)